Чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ 1997 года прошёл в болгарском городе Пловдиве на гребном канале реки Марица. Были разыграны 26 комплектов наград, в том числе 17 в гребле на байдарках и 9 в гребле на каноэ. Данное европейское первенство стало первым с 1969 года — в предыдущие годы оно не проводилось и здесь было возобновлено.

Результаты

Мужчины

Каноэ

Байдарки

Женщины

Байдарки

Медальный зачёт 

|-
|1||align=left|||9||6||3||18
|-
|2||align=left|||5||0||3||8
|-
|3||align=left|||3||5||4||12
|-
|4||align=left|||3||4||3||10
|-
|5||align=left|||2||1||3||6
|-
|6||align=left|||1||2||1||4
|-
|7||align=left|||1||2||0||3
|-
|8||align=left|||1||1||3||5
|-
|9||align=left|||1||1||1||3
|-
|10||align=left|||0||2||1||3
|-
|11||align=left|||0||1||0||1
|-
|11||align=left|||0||1||0||1
|-
|13||align=left|||0||0||2||2
|-
|14||align=left|||0||0||1||1
|-
|14||align=left|||0||0||1||1
|-
| colspan=2 | Итого || 26 || 26 || 26 ||78
|}

Ссылки 
 Результаты чемпионата Европы по гребле на байдарках и каноэ 1997 года

Спорт в Болгарии в 1997 году
Чемпионаты Европы по гребле на байдарках и каноэ
Международные спортивные соревнования в Пловдиве
Гребля
Чемпионаты Европы в Болгарии